Die Spielzeit 1936 war die 5. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Einfache Runde der Regionalmeister.

Finalrunde

Rangliste

Spiele

3. Schweizermeistertitel für den Abstinenten-Turnverein Basel

Einzelnachweise 

36
Handballveranstaltung 1936